Cette page présente la saison 2019-2020 de l'Union sportive montalbanaise en Pro D2.

Entraîneurs 
 Jean-Frédéric Dubois : Entraîneur des arrières
 Jean Bouilhou : Entraîneur des avants

La saison 
La saison est marquée par une suspension du championnat à partir du  après le début de la propagation de la pandémie de Covid-19 en France. Le , la LNR propose l'arrêt définitif du championnat, après une réunion extraordinaire organisée la veille avec tous les membres du bureau exécutif et les présidents de clubs. Par conséquent, le titre national n'est pas attribué et aucune promotion, ni relégation n'est promulguée, à l'issue de cette édition ; la décision est définitivement approuvée par le comité directeur de la LNR le .

Transferts

Effectif professionnel

Calendrier et résultats 

 

 
  
  
 

 
  
   
 
    

 

|}

Statistiques

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 

Montauban
2019